Islandský fotbalový pohár 2017, podle sponzora také Borgunarbikar Cup 2017, je 58. ročníkem islandského poháru. Z ročníku 2016 vítězství obhajuje Valur. Finále se odehrálo 12. srpna na stadionu Laugardalsvöllur v Reykjavíku.

1. kolo 

|}

2. kolo 

|}

3. kolo 

|}

Osmifinále 

|}

Reference 

Fotbal na Islandu
Fotbal v roce 2017